МНО, аббревиатура может в текстах обозначать:
 МНО — министерство национальной обороны.
 МНО — международное нормализованное отношение.